El Torneig de Linz 2010, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 d'octubre de 2010 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La sèrbia Ana Ivanović va aconseguir el seu segon títol a Linz (2008). L'eslovena Katarina Srebotnik va disputar la seva cinquena final de dobles consecutiva a Linz, de les quals ha guanyat en dues ocasions.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010